Ragno Rosso  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ragno rosso  – nome di vari acari (vedi Ragnetto rosso)
 Giglio del ragno rosso  – pianta della famiglia Amaryllidaceae
 Nebulosa del Ragno Rosso  – nebulosa planetaria situata nella costellazione del Sagittario